Harlem
Harlem (Flórida)
Harlem (Geórgia)
Harlem (Montana)

Ou ainda:
Rio Harlem
Harlem Heights
Harlem Shake

Desambiguações de topônimos